Un support magnétique désigne tout matériau capable de mémoriser le sens d'un champ magnétique généralement généré par une tête de lecture/écriture. Ceci comporte :
 Le tambour magnétique : un des premiers supports magnétiques utilisés en informatique ;
 La bande magnétique : un des premiers supports magnétiques utilisés pour le son puis la vidéo et enfin l'informatique ;
 La plupart des disques durs utilisent cette technologie.